Vamp pode referir-se a:
Vamp (estereótipo), estereótipo de mulher sedutora e cruel
Vamp, gíria utilizada para vampiro ou vampira
Vamp, novela da Rede Globo
Vamp, uma banda norueguesa formada em 1991.

Ver também

Desambiguação